Делфос има више значења:
 Делфос (Ајова)
 Делфос (Канзас)
 Делфос (Охајо)